Nyx (Latijn: Nox), een Grieks-Romeinse godin
 Nox (computerspel), een computerspel ontwikkeld door Westwood Studios
 Nox (eenheid), verouderde eenheid voor het meten van verlichtingssterkte
 Nox (Stargate), een ras uit het Stargate-Universum
 The Nox, een aflevering van Stargate SG-1
 NOx is de verzamelnaam voor verschillende stikstofoxiden
 NOX (band), een muziekgroep uit Hongarije
 NOX (nachtzender), de als "nachtzender" gepresenteerde nachtprogrammering op het kanaal van de Nederlandse televisiezender Tien
nox een toverspreuk uit de harry potter serie